ENAM ou ÉNAM est un sigle ou un acronyme pouvant désigner :
 une École nationale d'administration et de magistrature
 l'École nationale des auxiliaires médicaux, au Togo